Nisos (griechisch ) bezeichnet in der griechischen Mythologie:

 Nisos, ein Sohn des Pandion II und König von Megara
 Euryalus und Nisus sind zwei Figuren aus der Aeneis
 den Vater des fünften Dionysos bei Cicero, siehe Nysos
 Nisos (Hyrtakos), Sohn des Hyrtakos

Nisus steht auch für:
 Nisus Writer, ein Textverarbeitungsprogramm für Apple-Macintosh-Computer.